Böse Wetter steht für:

 Böse Wetter, schädliche Gasgemische im Bergbau
 Polizeiruf 110: Böse Wetter, deutscher Fernsehfilm von Marco Serafini (2000)
 Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit, deutscher Fernsehfilm von Johannes Grieser (2016)
 Böse Wetter, Kriminalroman von Gesa Knolle (2021)

Siehe auch:
 Schlagwetter, entzündliches Gasgemisch im Bergbau